Plaimbois ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Doubs:

Plaimbois-du-Miroir
Plaimbois-Vennes